Csapó Jenő (1873–1954) festőművész
 Csapó Jenő (1881–1914) színész